Gabriel Miossec peut désigner :
 Gabriel Miossec ( - ), homme politique français
 Gabriel Miossec ( - ), homme politique français